Der Name Castillo de la Mota bezeichnet mehrere Burgen in Spanien.

Das Castillo de La Mota in Medina del Campo
Das Castillo de la Mota auf dem Urgull in San Sebastián